Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1921 года.

Аргентина

Бразилия

Уругвай

Парагвай

Ссылки 
 

1921